I futures sono una tipologia di contratto a termine.  Il termine futures può tuttavia riferirsi anche a:

Sport 
Futures Series – circuito tennistico

Musica 
Futures – album studio dei Jimmy Eat World
Futures – singolo dei Jimmy Eat World, estratto dall'omonimo album
Futures – gruppo musicale rock inglese

Altro 
Futures – rivista statunitense di economia